Яковлів — українське прізвище

Відомі носії:
 Яковлів Андрій Іванович (1872—1955) — український учений правник, громадський і політичний діяч
 Яковлів Олександр (1902—1945) — український актор і режисер

Див. також 
 Яковлєв

Українські прізвища
Прізвища на -ів